

Philosophie, métaphysique 
  Mouvement, tel que défini par la philosophie.

Déplacement 
Mouvement, un déplacement.
 Mouvement, en mécanique.
 Mouvement, en anatomie.
 Mouvement, en horlogerie.
 Guerre de mouvement, en stratégie militaire.
 Mouvement, en aéronautique.

Musique 
Mouvement, en musique.
 Mouvement, allure, vitesse ou tempo.
 Mouvement, partie d'une composition musicale.
 Mouvement mélodique, intervalle mélodique entre deux notes.
 Mouvement mélodique obligé, mouvement mélodique particulier.
 Mouvement chromatique, mouvement mélodique particulier.
 Mouvement harmonique, simultanéité de deux mouvements mélodiques.
 Mouvement (- vor der Erstarrung), œuvre pour ensemble composée par Helmut Lachenmann en 1982-1984.

Culture et sociologie 
 Mouvement culturel, un comportement, une opinion adopté par plusieurs personnes.
 Mouvement politique.
 Mouvement social.
 Mouvement artistique.
 Mouvement religieux.
 Mouvement littéraire.
 Mouvement de mode.

Associations 
 Le Mouvement, ONG française.

Partis politiques 
 Le Mouvement, parti politique islandais.
 , nom donné à plusieurs partis politiques.
 , nom donné à plusieurs partis politiques.

Revues 
 Mouvement, une revue culturelle française axée sur les arts vivants.
 Mouvements, une revue politique et de sciences humaines.

Œuvre 
 Mouvements, un recueil composé d'un poème et de soixante-quatre dessins, de Henri Michaux, paru en 1952.

Histoire 
 Le Parti du Mouvement, un parti politique français sous la monarchie de Juillet.

Voir aussi